Das Wirtshaus im Spessart steht für:

 Das Wirtshaus im Spessart, Novelle von Wilhelm Hauff aus dem Jahr 1826
 Das Wirtshaus im Spessart (1923), Film von Adolf Wenter 
 Das Wirtshaus im Spessart (1958), deutsche Filmkomödie von Kurt Hoffmann